Alberto I de Brunswick-Grubenhagen (c. 1339 - probablemente 1383) fue Duque de Brunswick-Luneburgo, y Príncipe de Brunswick-Grubenhagen-Salzderhelden. Reinó desde 1361 hasta su muerte.

Alberto I era el hijo mayor del Duque Ernesto el Viejo de Grubenhagen y de su esposa, Adelaida de Eberstein. En 1359, su padre le hizo co-gobernante. Después de la muerte de su padre en 1361, gobernó el principado en solitario, excepto por unas pocas posesiones en Osterode y Herzberg, que cedió a su hermano Federico. Vivió solo en el Castillo de Salzderhelden en Einbeck, que es porqué fue apodado el "Duque de Sal".

Ha sido alabado como un amante de la historia y la ciencia. Sin embargo, el robo en las carreteras floreció durante su gobierno, y él pudo verse involucrado en esto, lo que le llevó a una disputa con sus vecinos. El 28 de junio de 1361, compartió una carta de tributo de la Ciudad de Brunswick con su hermano Juan, pero un año más tarde, se vio en una disputa con el Conde Otón de Waldeck y su hijo Enrique. En 1362, Alberto y Juan fueron capturados durante la batalla de Arnoldshausen. Solo fueron liberados después de haber jurado Urfehde.

Los territorios del Landgrave Federico III de Turingia fueron particularmente golpeados por las incursiones de Alberto y sus vasallos. Después de varios avisos infructuosos, Federico III atacó Grubenhagen en 1365 con lo que fue entonces considerado un gran ejército. Se ha afirmado que el ejército estaba compuesto por 18.000 hombres. Acamparon ante Einbeck y Salzderhelden. No obstante, después de unos pocos meses, tuvieron que irse sin haber conseguido nada. El relato de este ataque contiene la primera mención de una arma en Brunswick (diz waz die erste buchse, dy yn dessin landin vernommen wart). El Landgrave devastó ciudades y villas, y capturó y derribó los castillos de los ladrones de varios vasallos de Alberto y le obligaron a pedir la paz. Pronto Alberto rompió la paz de nuevo, el Landgrave devastó de nuevo su país, y Alberto tuvo que esperar en Eisenach hasta que la disputa fue arbitrada.

Debido a estas disputas, Alberto iba corto de dinero y tuvo que comprometer algunas de sus posesiones. Por ejemplo, en 1365 comprometió el bailiazgo de Hamelín al Conde Juan de Spigelbert y en 1372, la propia ciudad de Hamelín al Conde Otón de Schaumburg y en 1370, al Consejo de la Ciudad de Brunswick, su parte en los recintos de Altewiek y Sack, el poder judicial, el impuesto a los judíos y los molinos de Brunswick. En 1381, vendió varias poblaciones localizadas alrededor de Einbeck por 300 florines renanos al Obispo de Hildesheim.

Alberto estuvo casado con Inés, hija del Duque Magnus con el collar de Brunswick. Tuvieron un hijo: Erico I.

Alberto probablemente murió en 1383 y fue enterrado en el Minster de San Alejandro en Einbeck.

Ancestros

Referencias 
 

Príncipes de Grubenhagen del siglo XIV (casa de Welf)